Memphites ist:

 griechischer Name des 1. unterägyptischen Gaus, siehe Inbu-hedj (Gau)
 Beiname mit der Bedeutung „aus Memphis“, insbesondere von:
 Ptolemaios Memphites, ptolemäischer Königssohn, der 130 v. Chr. ermordet wurde
 Apollonios Memphites (Apollonios von Memphis), griechischer Arzt des 3. Jahrhunderts v. Chr.